15-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2005 року по 10 травня 2006 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Вища ліга

Матч за звання чемпіона 
Звання чемпіона було розіграно в «золотому матчі»:

Перша ліга 

|}

Команда ФК «Бершадь» позбавлена 9-ти турнірних очок згідно з рішеннями КДК ФФУ від 16 грудня 2005 року і 24 лютого 2006 року, після 29-го туру знялася зі змагань і в решті матчів їй зараховано технічні поразки −:+.

Після закінчення чемпіонату команда «Шахтар-2» знялася зі змагань, тому «Спартак» Суми зберіг місце в першій лізі.

Друга ліга

Група А 

|}

Команда «Сокіл» (Бережани) знялася із чемпіонату після 2-го туру і всі результати з її участю анульовано.

Команда МФК «Житомир» знялася із чемпіонату після 21-го туру, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки.

Команда «Боярка-2006» (Боярка) зберегла місце в другій лізі.

Група Б 

|}

Команда «Рось» (Біла Церква) зберегла місце в другій лізі.

Група В 

|}

Команда МФК «Олександрія» знялася із змагань після 23-го туру, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки.

Див. також 
 Кубок України з футболу 2005—2006

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 15-й чемпионат Украины-2005/06 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2005–2006 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XV чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

Примітки 

2005 у футболі
2006 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2005 в українському спорті
2006 в українському спорті